Deux cantons portent le nom de Canton de Genlis :
 le canton de Genlis dans l'Aisne ;
 le canton de Genlis en Côte-d’Or.